Беллуа́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Уаза. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 80 км на північ від Парижа, 50 км на південний схід від Ам'єна, 45 км на схід від Бове.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 
 Беллуа на сайті французького Національного інституту географії
 Беллуа на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Беллуа на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Уаза

Примітки 

Муніципалітети департаменту Уаза